Lindsay (Cooke County, Texas)
Lindsay (Reeves County, Texas)

Desambiguações de topônimos